Generation X – debiutancki album studyjny zespołu Generation X wydany 17 marca 1978 przez wytwórnię Chrysalis Records. Materiał nagrano londyńskim w studiu "TW". Reedycja CD z 2002 dokonana przez wytwórnię EMI została uzupełniona pięcioma dodatkowymi utworami pochodzącymi z singli.

Lista utworów

Wersja brytyjska (LP 1978, CD 2002) 

 CD 2002 (utwory bonusowe)

Wersja amerykańska (LP 1978)

Skład 
 Billy Idol – śpiew
 Bob "Derwood" Andrews – gitara, dalszy wokal
 Tony James – gitara basowa, dalszy wokal
 Mark Laff – perkusja, dalszy wokal
 produkcja
 Alan Winstanley – inżynier dźwięku
 Martin Rushent – produkcja
 Denis Blackham – remastering (2002)
 Phil Wainman – produkcja (utwory nr: 1, 2, 9 w wersji amerykańskiej)

Linki zewnętrzne 
 LP+CD "Generation X" 1978 Discogs

Przypisy 

Albumy Generation X
Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy Chrysalis Records